Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1945-1946 a vu la victoire du FC Bâle.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le SC Zoug et le FC Derendingen ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage

Promotions 
 Le FC Bâle et l'Urania Genève Sport sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Red Star Zurich et le FC Thoune rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Zurich sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Derendingen et le FC Étoile Sporting sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1945
Sport en Suisse en 1946